Sanbo Kyodan es una escuela del budismo Zen, mezcla de las escuelas Sōtō y Rinzai. 

Su primer maestro fue Yasutani Roshi. Abierta a devotos de otras religiones, ha ordenando como maestros zen a cristianos, judíos y musulmanes.

Maestros 
 Yashutani Roshi
 Carmen Monske

Enlaces externos 
 Sitio oficial
 Carmen Monske

Escuelas Zen